Beatriz Pasquier de Franclieu (n. Neuilly-sur-Seine, Altos del Sena, Francia, 24 de octubre de 1941) es una aristócrata de origen francés que reside en España, donde trabaja como periodista especializada en moda, además de haber escrito varios libros sobre Relaciones Públicas y de haber sido la cara de la empresa de Christian Dior durante más de 30 años. Beatriz Pasquier es Princesa de Orleans por matrimonio. Los únicos títulos que reconoce la República francesa son los de los miembros de las tres casas que reinaron en Francia (Borbón, Orleans y Bonaparte).

Biografía 

Beatriz es la segunda de las tres hijas del conde Bruno Marie Pasquier de Franclieu (1914-1944) y su esposa Jacqueline Françoise Térisse (1918-1999). Además de sus dos hermanas, Chantal y Yolanda, Beatriz cuenta con tres hermanos de madre, nacidos del segundo matrimonio de su madre con Michel O'Neill.

Nacida durante la Ocupación Alemana de Francia, Beatriz se convirtió en huérfana a la edad de tres años, ya que su padre, el conde Bruno, fue asesinado por el FTP, el 15 de septiembre 1944, debido a su lealtad al Mariscal Philippe Pétain y al Régimen de Vichy.

Siendo niña recibió una esmerada educación en diversas instituciones católicas de su país para luego completar sus estudios en Inglaterra. De regreso en Francia, se graduó en Ciencias Políticas en La Sorbona y luego hizo un máster en Marketing en la Universidad de Cambridge.

Matrimonio y descendecia 
El 18 de noviembre de 1967 contrajo matrimonio en Casablanca, Marruecos, con el príncipe Miguel de Orleans, hijo del príncipe Enrique de Orleans, conde de París y de su esposa, la princesa Isabel de Orleans-Braganza. Fruto de su matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Clotilde de Orleans (4 de diciembre de 1968).
 Adelaida de Orleans (11 de septiembre de 1971). Reside en Bruselas.
 Carlos Felipe de Orleans (3 de marzo de 1973).
 Francisco Carlos de Orleans (10 de febrero de 1982).

En un primer momento su matrimonio, realizado sin el consentimiento de su suegro, jefe de la Casa de Orleans, no fue considerado como dinástico, aunque en 1999 su cuñado Enrique, que se había convertido en el pretendiente orleanista al trono de Francia con la muerte de su padre, la reconoció, tanto a ella como a sus hijos como miembros de la Casa Real de Francia de pleno derecho.

La familia ha vivido en Marruecos, Alemania, Gran Bretaña y España. En 1994 Beatriz y Miguel se separaron. Tras el divorcio posterior, Miguel retornó a Francia, mientras que Beatriz continúa, al igual que sus hijos, viviendo en España. Su cuñado el Conde de París, Jefe de la Casa, ha decretado que Beatriz mantenga el título y tratamiento de Su Alteza Real, la princesa Beatriz de Orleans. No será condesa de Évreux, dicho título lo ostenta desde abril de 2017 la segunda esposa de su exmarido.

Beatriz fue diagnosticada de COVID-19 y pasó la enfermedad en su casa de Marbella. Es conocido que le gusta tomar café los domingos por la tarde en las cafeterías de la madrileña calle Juan Bravo.

Obras 
 José Miguel Carrillo de Albornoz y Beatriz de Orleans, Entender de Arte y Antigüedades: Guía Práctica del Coleccionista, Belacqua de Ediciones, Barcelona, 2004. (ISBN 84-95894-93-9)
 Beatriz de Orleans, El Arte de HACER Relaciones Públicas (bien), Editorial Aguilar, Madrid, 2005. (ISBN 978-84-03-09394-2)
 Beatriz de Orleans, El Valor de la Imagen, Relaciones Públicas y protocolo sanitario por la Empresa, Wolters Kluwer España, S.A., Madrid, 2008. (ISBN 978-84-936028-4-0)
 Beatriz de Orleans, Disfruta de una experiencia de lujo. Más de 100 propuestas exclusivas, Ediciones Martínez Roca, Madrid, 2014. (ISBN 978-84-270-4086-1)

Patronazgos 
 Presidente de la Asociación Española del Lujo.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 10/04/2009).

Ancestros

Fuentes 
 Beatrice Pasquier Franclieu
 The Peerage
 Beatriz de Orléans
 Beatriz de Orleans, 67 años
 Beatriz de Orleans se convierte en legionaria
 LA PRINCESA DE ORLEANS CONDECORADA
 Genealogía

Referencias 

Dinastía de Orleans
Casa de Borbón en Francia
Nobles de Francia
Nobles del siglo XXI
Caballeros de la Legión de Honor
Nacidos en Neuilly-sur-Seine